, en ancien français, désigne des rapides.

Toponyme 

 Sault-Sainte-Marie, une ville canadienne de l'Ontario ;
 Sault Ste. Marie, une circonscription électorale fédérale canadienne ;
 Sault Ste. Marie, une circonscription électorale provinciale ontarienne ;
 Sault Sainte-Marie, une ville américaine du Michigan.